Šok je naziv s više značenja:
 Šok (medicina), stanje organizma
 Emocionalni šok, pojam iz psihologije
 Šok (ekonomija), ekonomski pojam